Käyhkö est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Arttu Käyhkö (né en 1973), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1937-2020), nageur olympique finlandais
Tauno Käyhkö (né en 1950), sauteur à ski finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois